La UEFA Europa League 2019-2020 è stata la 49ª edizione (l'11ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2019 e si è concluso il 21 agosto 2020 con la finale di Colonia, disputatasi al RheinEnergieStadion, per l'occasione rinominato Stadion Köln.

A vincere il trofeo è stato il , al sesto successo e record assoluto nella manifestazione, che ha battuto in finale l' per 3-2. Gli spagnoli hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della Champions League 2019-2020 nella Supercoppa UEFA 2020 e, in più, si sono guadagnati l'accesso alla prima fascia nel sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021.

Il  era campione in carica, dopo aver vinto per la seconda volta la competizione nella precedente edizione.

Cambiamenti   
Il 14 febbraio 2020 l'UEFA ha annunciato l'introduzione del Video Assistant Referee (VAR) anche in Europa League a partire dalla fase a eliminazione diretta, come già utilizzato in Champions League dalla stagione precedente.

A causa della pandemia di COVID-19, oltre all'interruzione forzata del torneo, si è dovuto procedere con un cambio temporaneo del format a competizione in corso. Il 17 giugno 2020 l'UEFA ha deciso di trasformare la fase a eliminazione diretta dai quarti di finale in poi in una Final Eight dal 10 al 21 agosto 2020 con partite da disputare in un unico turno in campo neutro. La sede scelta è stata la Germania e le partite sono state disputate alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen e al RheinEnergieStadion di Colonia. In quest'ultimo stadio si è disputata la finale, originariamente programmata in Polonia allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica. Le sei gare di ritorno rimanenti degli ottavi di finale sono state giocate normalmente nello stadio della squadra di casa. Inoltre, gli altri due accoppiamenti, - e -, non essendosi disputati neanche i match d'andata, sono stati disputati in gara singola in Germania.

Eccezionalmente per le partite rimanenti dagli ottavi di finale in poi è possibile inserire tre nuovi giocatori alla lista dei convocabili, ma essi non possono essere nuovi giocatori acquistati nella sessione estiva di calciomercato. Inoltre, per tutte le partite è stato alzato il numero massimo di sostituzioni a cinque, eseguibili in massimo tre momenti del gioco.

Squadre partecipanti 
213 squadre provenienti da 55 paesi associati e membri della UEFA partecipano (considerando i turni preliminari) alla UEFA Europa League 2019-2020. Dato l'aumento dei club ripescati dalla Champions League, rispetto al precedente ciclo 2015-2018, come la scorsa stagione è previsto un quinto turno di qualificazione, inserito prima dei quattro utilizzati dal 2009. Il ranking dei vari campionati europei è basato sul coefficiente UEFA, il quale determina il numero di squadre che avranno diritto di giocarsi e partecipare alla competizione. Questo è il numero di squadre che parteciperanno per ogni nazione:
 Associazioni dal 1–51 posto in ranking UEFA (ad eccezione del Liechtenstein) hanno tre squadre qualificate.
 Associazioni dal 52–54 posto hanno due squadre qualificate.
 Liechtenstein e Kosovo hanno una squadra qualificata per uno (Liechtenstein in quanto non ha un proprio campionato ma solamente la coppa nazionale, mentre la squadra del Kosovo è stata decisa dal Comitato Esecutivo UEFA).
 In aggiunta, 55 squadre eliminate dalla UEFA Champions League 2019-2020 verranno trasferite in Europa League.

Ranking UEFA 
Per la UEFA Europa League 2019-2020, le associazioni avranno un numero di squadre determinato dal coefficiente UEFA del 2018, che prende in considerazioni le loro performance nelle competizioni europee dalla stagione 2013-2014 alla stagione 2017-2018.

Squadre partecipanti 
Tra parentesi viene indicata la modalità secondo cui le squadre si sono qualificate alla competizione
 CW - Vincitore della coppa nazionale o della coppa di lega
 PW - Vincitore degli spareggi
 UCL - Squadre partecipanti provenienti dalla UEFA Champions League
 GS - Terze classificate nella fase a gironi
 PO - Perdenti nel turno degli spareggi
 Q3 - Perdenti nel terzo turno
 Q2 - Perdenti nel secondo turno
 Q1 - Perdenti nel primo turno
 TP - Perdenti nel turno preliminare

Date

Partite

Qualificazioni

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno 

|-
!colspan=5|Piazzate

|-
!colspan=5|Campioni

Terzo turno 

|-
!colspan=5|Piazzate

!colspan=5|Campioni

Spareggi 

|-
!colspan=5|Piazzate

|-
!colspan=5|Campioni

UEFA Europa League

Fase a gironi

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo I 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo J 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo K 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo L 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale 

|colspan=2 rowspan=2 style="background:white; border-right:solid 1px white"|

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Squadra della stagione

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 UEFA Europa League
 UEFA Champions League 2019-2020

Altri progetti

Collegamenti esterni